МУК «Этнографический музей „Этно-кудо“ им. В И.Ромашкина» (в обиходе называют: Дом-музей «Этно-кудо» им. В. И. Ромашкина, ) — музей в селе Подлесная Тавла, Кочкуровского района, Мордовии.

Наряду с селом Старая Теризморга входит в Центр национальной культуры Республики Мордовии. Музей включен в туристический маршрут «Сюлгамо», одержал победу в номинации «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО». Участник маршрута «Мордовия этническая».

Предыстория создания музея 
В 1989 году музыкант приобрёл небольшой, покосившийся домик в селе Подлесная Тавла. Он полюбил это село, её добрых и простых жителей, чудесную природу, окружающую селение. Он был другом резчиков по дереву, восхищался их мастерством и везде распространял информацию о творчестве тавлинских мастеров. Во многом благодаря его неустанному гостеприимству дом в Подлесной Тавле стал принимать международных финно-угорских гостей из Эстонии, Венгрии, Финляндии. Конечно, приезжали и делегации российских финно-угоров. Благодаря помощи Владимира Ивановича ОО «Эрьмезь» провела Первый республиканский семинар резчиков по дереву, а затем и первый Международный семинар финно-угорских резчиков по дереву «Вейсэнь ундокст» (). Именно здесь, в селе, Владимир Ромашкин активно общался с жителями старшего поколения, записывал старинные эрзянские песни, причитания, плачи. Эрзянское село в конце 80-х ещё во многом сохранял свой традиционный уклад жизни, что и стало благоприятной средой для дальнейшего творческого роста музыканта.

Будучи уже известным фольклористом, он мечтал об этно-туристическом маршруте в село Подлесная Тавла. Он думал собирать детей и подростков в интерактивные мастер-классы резьбы по дереву, с посещением лабораторий тавлинских мастеров, этно-парка с готовыми работами мастеров, подаренными после фестивалей. Будучи этнографом, он планировал проводить фольклорные праздники, устраивать конные прогулки в лес, в священные обрядовые места древних сельчан.

История создания музея 
6 сентября 2006 года, в день 55-летия со дня рождения музыканта, по инициативе общественного объединения "Союз тавлинских мастеров «Эрьмезь», Фонда спасения эрзянского языка, силами общественности села был открыт уникальный дом-музей, посвященный известному фольклористу, музыканту, создателю знаменитого мужского фольклорного коллектива «Торама» Владимиру Ивановичу Ромашкину. Поистине исключительный случай для нашего времени, когда музей создается на народные средства. 171 человек пожелало участвовать в проекте по созданию и открытию «Этно-кудо», этот список благодетелей вписан в историю музея. Не остались в стороне от идеи и Министерство культуры РМ, Комитет по национальной политике РМ и Администрация Кочкуровского района.

Общие сведения 
Дом-музей «Этно-кудо» им. В. И. Ромашкина является единственным обладателем собрания вещей и имущества выдающегося музыканта В. И. Ромашкина. В музее собраны также коллекции материальной культуры эрзянского народа: предметы обихода, хозяйственная утварь и предметы быта. «Этно-кудо» уникальное явления для Республики Мордовия не только потому, что это не просто традиционно принятый, стандартный музей. Создатели попытались сохранить облик дома с элементами и деталями времени, когда жил и творил В. Ромашкин. В этом музее все предметы можно не только трогать руками, но и использовать по назначению. Во время фестивалей и праздников, когда приезжают гости, хозяйки готовят еду в печке, пекут хлеб, блины. Здесь любой желающий может остаться переночевать, пообщаться с создателями и хранителями музея, с жителями села. Также можно пить воду из того же колодца, дышать тем же воздухом, любоваться теми же пейзажами, что и музыкант.

Директором музея является Пётр Рябов.

Текущая работа музея 
Сегодня работники «Этно-кудо» проводят многочисленные экскурсии для дошкольных заведений и школ республики, принимают как коллективных, так и индивидуальных посетителей. Было проведено огромное количество мероприятий: районных — 80-летие Кочкуровскому району; региональных — фестиваль древней эрзянской песни «Дорамась терди» (), в 2016 году он прошёл в 5-ый раз, юмористический фестиваль «Кулдор-Калдор»); международных — спортивный фестиваль глухонемых «Тюштянь налксемат» () (13 государств-участников), Международный семинар финно-угорских резчиков по дереву «Вейсэнь ундокст» (), Фестиваль парковой скульптуры «Кой» ().

«Этно-кудо» является частицей туризма в Мордовии. Как сообщает, ГБУ «Туристско-Информационный центр Республики Мордовия», в 2016 году количество посещений дома-музея «Этно-кудо» увеличилось на 164 %.

Литература 
 Жулина М. А. Приоритетные виды развития туризма в Республике Мордовия / М. А. Жулина, Н. Е. Нехаева, Н. А. Емельянова, Н. Ю. Прасалова, С. В. Сарайкина // Известия Смоленского государственного университета. — 2011. — № 4(16). — С.47-55.

Примечания

См. также 

 Степан Дмитриевич Эрьзя
 Саранск
 Мордовия

Музеи Мордовии
Туризм Мордовии
Кочкуровский район